Umminger ist der Familienname folgender Personen:

 Walter Umminger (1922–1995), deutscher Schauspieler, Journalist und Schriftsteller
 Willi Umminger (1891–1967), deutscher Schauspieler